Il singolare  dell'IS Open de Tenis 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Blaž Kavčič era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Paul Capdeville ha battuto in finale 6–2, 6–2 Renzo Olivo.

Teste di serie 

  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
  João Souza (secondo turno)
  Matteo Viola (Primo turno, ritiro)
  Gastão Elias (primo turno)

  Guido Andreozzi (Secondo turno, ritiro)
  Malek Jaziri (quarti di finale)
  Paul Capdeville (Campione)
  Antonio Veić (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

IS Open de Tenis 2013
ATP Challenger Tour 2013